Ангозеро:

 Ангозеро — озеро в Белозерском районе Вологодской области.
 Ангозеро — деревня в Белозерском районе Вологодской области на берегу Ангозера.
 Ангозеро — озеро в Кемском районе Карелии.
 Ангозеро  — озеро в Кондопожском районе Карелии.